Кинберг (, ) — многозначный термин.

Фамилия 
 Кинберг, Саймон (род. 1973) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Кинберг, Хьяльмар (Ялмар; 1820—1908) — шведский зоолог, врач и ветеринар, исследователь кольчатых червей.

Топонимы

Австрия 
 Кинберг (община Гаминг) — община в Австрии, в земле Нижняя Австрия (политический округ Шайбс).
 Кинберг (община Пёлла) — община в Австрии, в земле Нижняя Австрия (политический округ Цветль).
 Кинберг (Штирия) — община в Австрии, в земле Штирия (политический округ Мурталь).

Германия 
 Кинберг (Верхняя Бавария) — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Швейцария 
 Кинберг (Золотурн) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн.